A Metrosection egy budapesti zenekar, mely a jelenlegi felállásban 2005 óta aktív.

Lemezek 
2006 : Shine EP
Shine
Just Sand
Dictator
For a good while
Clear Fear

2007 : Present is mine EP
New Place
Present Is Mine
Life

2008 : Hiányzik a városnak a csend LP
Nincs Vita
Szerencsétlen
Zaj
Holtidő
Függtünk a mától (feat. Fürge, Jazzékiel)
SohaNE
Égszakadás (feat. Tius, Tius Norma)
Nyugtató
137

2008 : Butcher's soul EP
Madness (feat. Hegyi Áron, Jazzékiel)
Butcher's son (feat. Hegyi Áron, Jazzékiel)
Ring the bells (feat. Hegyi Áron, Jazzékiel)

Tagok 
Havai Gábor: Gitár, ének
Kocsis Bence: Ének, gitár
Koszti Márk: Dob
Simon Ádám: Basszusgitár

Koncertek 
A zenekar havi rendszerességgel játszik Budapest klubjaiban és 2007-ben elindították a Hardpop Christmas koncertsorozatot, mely minden év decemberében egy keménypop bállal ajándékozza meg a budapesti underground színtér közönségét az A38 Hajón.

Tehetségkutatók 
2007. Emergenza Hungary (Budapest) #1
2007. Emergenza Central-Europe (Köln) #7
2007. Klebelsberg tehetségkutató #1
2007. Abc tehetségkutató döntő #4

Külső hivatkozások
 www.metrosection.hu
 www.myspace.com

Magyar könnyűzenei együttesek
2005-ben alakult együttesek